Alive III — третий концертный альбом американской рок-группы Kiss, вышедший в 1993 году.

Об альбоме 
Альбом записан во время тура в поддержку Revenge и состоит из выступлений в Детройте, Индианаполисе и Кливленде.

«I Was Made For Lovin' You» была записана во время саундчека с последующим добавлением эффекта толпы, что позволяет предположить, что и другие треки могли пройти схожую обработку. Об этом свидетельствует и присутствие на альбоме клавишника Дерека Шериняна.

Во время записи Alive II Kiss не хотели дублировать композиции, присутствующие на Alive!, в то время как Alive III содержит некоторые композиции своих предшественников.

Журнал Kerrang! поставил Alive III на 11-ю позицию лучших альбомов 1993 года. «The Star-Spangled Banner» в исполнении Брюса Кулика получил 7-ю строчку в рейтинге «10 лучших гитарных версий национального гимна», оказавшись перед версией Эйса Фрейли и после версии Джо Сатриани.

В октябре 1994 года альбому был присвоен золотой сертификат продаж RIAA.

Список композиций 

(* — «Take It Off» является бонусом к европейскому, североамериканскому и японскому релизам, а также появляется в бокс-сете Kiss Alive! 1975–2000)

Участники записи 
 Пол Стэнли — ритм-гитара, ведущий вокал
 Джин Симмонс — бас-гитара, ведущий вокал
 Брюс Кулик — соло-гитара, бэк-вокал
 Эрик Сингер — ударные, бэк-вокал
а также
 Дерек Шеринян — клавишные, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Kiss FAQ — Alive III

Альбомы-сиквелы
Альбомы, спродюсированные Эдди Крамером
Альбомы на английском языке
Золотые альбомы
Концертные альбомы 1993 года
Концертные альбомы Kiss
Концертные альбомы Mercury Records
Хард-рок-альбомы